Юрий Алексеевич Маненков (род. 31 июля 1937, Шумерля, Чувашская АССР) — советский инженер, организатор производства. Лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники (1985).

Биография 
Окончил Чебоксарский электромеханический техникум (1958), Всесоюзный заочный политехнический институт (1965).

Работал на инженером на предприятиях города Чебоксары.

С 1973 года — главный инженер Чебоксарского электромеханического завода запасных частей «Энергозапчасть».

С 1964 года занимается литературной деятельностью, написал несколько книг о рабочих.

Главный инженер Чебоксарского ЭМЗ запасных частей «Энергозапчасть» Ю. А. Маненков стал лауреатом Государственной премии СССР (1985) в составе группы разработчиков тяжелогружённых эластичных металлопластмассовых опор, внедривших их на гидроагрегатах крупнейших гидроэлектростанций СССР под руководством Байбородова Юрия Ивановича.

В 2010 году издал роман «Бомж», за который получил республиканскую литературную премию им. А. Талвира.

Живет в Чебоксарах. Участвует в общественно-политической жизни, является сторонником партии Справедливая Россия.

Участие в профессиональных сообществах 
 Член Союза писателей ЧР
 Член Международного сообщества писательских союзов.
 Действительный член (академик) Международной Академии информатизации (с 2011)

Научная работа 
Автор 5 изобретений. Участвовал в разработке тяжелогружённых эластичных металлопластмассовых опор и внедрении их на гидроагрегатах крупнейших гидроэлектростанций страны.

Награды 
 Государственная премия СССР (1985)
 Чувашская республиканская литературная премия им. А. Талвира
 Почетная грамота политической партии Справедливая Россия.

Ссылки 
 Маненков Юрий Алексеевич // enc.cap.ru
 75 лет